Eschenau im Hausruckkreis
 Eschenau (Neder-Oostenrijk)